

Communes 

Morigny, commune française du département de la Manche
Morigny, ancienne commune française, aujourd'hui intégrée à Morigny-Champigny

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France